Пила може бити:

 Пила (град), град у Пољској
 Пила (Пезинок), насељено мјесто у округу Пезинок, Братиславски крај, Словачка Република
 Пила (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Пила (Жарновица), насељено мјесто у округу Жарновица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Пила (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Пила (Стубичке Топлице), насељено место у општини Стубичке Топлице, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Пила (река), река у Мурманској области у Русији.

или
 Пила (Падова)
 Пила (Перуђа)
 Пила (Пјаченца)
 Пила (Ровиго)
 Пила (Салерно)
 Пила (Верчели)